Magudu kan syfta på följande platser:

Maldiverna 

 Magoodhoo (Noonu), ö, 
 Magoodhoo (Faafu), ö,